Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Idaho.

Oameni
Idaho